«Вампирские войны» () — канадский телесериал, созданный для показа на стриминговом сервисе Netflix. Премьера сериала состоялась 5 декабря 2019 года, всего в первом сезоне 10 серий. 31 марта 2020 года Netflix объявил, что сериал не будет продлён на второй сезон.

Сюжет 
Врач Лютер Суонн оказывается в непростой ситуации, когда непонятная болезнь превращает его лучшего друга в кровожадного хищника. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к мутациям и появлению нового вида — вампиров.

В ролях

Основной состав 
 Йен Сомерхолдер — Доктор Лютер Суонн
 Эдриан Холмс — Майкл Фейн
 Питер Аутербридж — Каликс Никлос
 Лора Вандервурт — Мила Дубова
 Кайл Харрисон — Дезмонд (Дез)
 Джеки Лаи — Кейли Во
 Кимберли-Сью Мюррэй — Даника

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Производство

Разработка 
16 апреля 2018 года было объявлено, что Netflix дал заказ на производство первого сезона, состоящего из десяти эпизодов.

Сериал был создан Уильямом Лорином и Гленном Дэвисом, которые считаются шоураннерами и исполнительными продюсерами сериала. Дополнительными исполнительными продюсерами являются Брэд Тернер, Эрик Бирнберг, Томас Уолден, Дэвид Озер, Тед Адамс и Джеймс Гибб. 

Релиз сериала состоялся 5 декабря 2019 года.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix